Гева́ра () — баскская фамилия:
 Велес де Гевара, Луис (1579—1644) — испанский драматург и писатель.
 Гевара, Алейда (1960) — кубинский врач-педиатр и политический активист.
 Гевара, Аллен (1989) — коста-риканский футболист, полузащитник.
 Гевара, Альваро (1894—1951) — английский художник чилийского поисхождения.
 Гевара, Амадо (1976) — гондурасский футболист.
 Гевара, Ана (1977) — мексиканская легкоатлетка.
 Гевара, Антонио де (ок. 1480—1545) — испанский священник, политический деятель, мыслитель и писатель-моралист.
 Гевара, Армандо (1955) — венесуэльский боксёр.
 Гевара, Вальтер (1912—1996) — боливийский государственный деятель, и. о. президента Боливии (1979).
 Гевара, Забрина (1972) — американская актриса.
 Гевара, Михаэль (1984) — перуанский футболист.
 Гевара, Отониэль (1967) — сальвадорский поэт и общественный деятель.
 Гевара, Отто (1960) — коста-риканский политик, основатель партии «Либертарианское движение».
 Гевара, Педро (1989) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Гевара, Сэмми (1993) — американский рестлер.
 Гевара, Фредди (1986) — венесуэльский политик.
 Гевара, Хуан Гуальберто (1882—1954) — перуанский кардинал.
 Гевара Очоа, Армандо (1926—2013) — перуанский композитор, дирижёр и скрипач.
 Нача Гевара (1940) — псевдоним аргентинской певицы и актрисы Клотильды Акосты.
 Че Гевара, Эрнесто (1928—1967) — латиноамериканский революционер и кубинский государственный деятель.